"Fish" pode ser:
 Fish, compositor
 FISH, técnica científica
 Dead Fish, banda
 Reel Big Fish, banda
 Big Fish, filme
 Fish Hooks, série de animação
 Rumble Fish, filme
 Fish and chips, prato típico inglês
 Fish Hawk, localidade da Flórida
 Little Fish, filme
 Gefilte fish, prato típico judaico
 Fish & Chips, desenho
 Babel Fish, tradutor
 Desfiladeiro do rio Fish
 Rio Fish (Namíbia)
 Rio Great Fish
 Cabo Flying Fish

Desambiguações de topônimos